Best Friends (1975), een film van Noel Nosseck
Best Friends (1982), een film van Norman Jewison